

Geografia

Belgia 
 Welden – dzielnica Oudenaarde

Niemcy 
 Welden – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg
 Welden – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg

Osoby 
 Ludwig Joseph von Welden – niemiecki biskup